Schuch ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Gregor Franz Schuch (1792–1880), polnischer Architekt
 Albrecht Schuch (* 1985), deutscher Schauspieler
 Alina Schuch (* 1999), ukrainische Siebenkämpferin
 Carl Schuch (1846–1903), österreichischer Maler
 Caroline Schuch (1739–1787), deutsche Schauspielerin und Theaterdirektorin
 Christian Theophil Schuch (1803–1857), deutscher Philologe und Pädagoge
 Clara Schuch (1879–1936), deutsche Politikerin (SPD), MdR
 Clementine von Schuch (1921–2014), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Clementine von Schuch-Proska (1850–1932), österreichisch Opernsängerin (Koloratursopran)
 Dieter Schuch (* 1953), deutscher Chemiker
 Elke Schuch (* 1974), deutsche Drehbuchautorin
 Ernst von Schuch (1846–1914), österreichisch-sächsischer Dirigent

 Gustav Schuch (1854–1929), preußischer Generalleutnant
 Hans von Schuch (1886–1963), deutscher Cellist
 Herbert Schuch (* 1979), rumänisch-deutscher Pianist
 Irene Schuch (* 1935), deutsche Leichtathletin
 Johann Christian Schuch (1752–1813), deutsch-polnischer Garten- und Landschaftsgestalter
 Karoline Schuch (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Käthe von Schuch-Schmidt (1885–1973), deutsche Sopranistin
 Liesel Schuch-Ganzel (1891–1990), deutsche Kammersängerin (Koloratursopran)
 Ludwig Schuch (1885–1939), deutscher Varietédirektor
 Matthias Schuch (* 2000), österreichischer Kameramann und Filmeditor
 Peter Schuch (1925–2002), Schauspieler am Deutschen Staatstheater Temeswar
 Reinhard Schuch (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Renato Schuch (* 1980), deutsch-brasilianischer Schauspieler
 Rudolf Schuch (* 1902), deutscher Dentist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Siegfried Schuch (* 1956), deutscher Naturschützer
 Thomas Schuch (* 1959), deutscher Kabarettist
 Thomas Schuch (Pianist) (* 1992), deutscher Pianist
 Timuzsin Schuch (* 1985), ungarischer Handballspieler
 Werner Schuch (1843–1918), deutscher Architekt und Maler

Siehe auch:
 Schuh (Familienname)
 Schoch